Vukelić je priimek več oseb:
 Branko Vukelić, hrvaški politik
 Savo Vukelić, hrvaški general

Glej tudi 
 Vukelići